Кубиз:
 Кубиз (іноді кумиз) — самозвучний язичковий народний музичний інструмент башкирів та волзьких татар
 Кубиз — триструнний смичковий народний музичний інструмент удмуртів
 Биз (іноді кубиз) — народний музичний інструмент удмуртів з ряду волинок